UMP ali Ump je lahko:

 Heckler & Koch UMP, brzostrelka
 uridin monofosfat, nukleotid
 Zveza za ljudsko gibanje (francosko Union pour un Mouvement Populaire), francoska politična stranka